Eden Studios (opnamestudio), een opnamestudio in Engeland
 Eden Games, een Franse computerspelontwikkelaar